Кабесас-дель-Посо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Моранья. Занимает площадь 17,97 км². Население — 95 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы